Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Duchess :

 , un navire de 24 canons, anciennement le navire français Duchesse, capturé en 1652 et vendu en 1654.
 , un vaisseau de second rang de 90 canons lancé en 1679. Il a été renommé HMS Princess Anne en 1701, HMS Windsor Castle en 1702 et HMS Blenheim en 1706. Il fut démoli en 1763.
 , un bateau à vapeur à roue à aubes nommé Duchess of Fife, lancé en 1903, et pris en service par la Royal Navy de 1916 à 1919. Le navire a été vendu en 1923.
 , un destroyer de classe D lancé en 1932 et coulé lors d’une collision avec le  en 1939.
 , un destroyer de classe Daring lancé en 1951. Il a été transféré à la Royal Australian Navy en 1964 et a été démantelé en 1980.

Voir aussi 
 Duchess, un navire de 280 tonnes construit à Bristol qui a fait le tour du monde en 1708-1711. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un navire de guerre, cet exploit est la base de l’insigne attribué aux navires de la Royal Navy nommés HMS Duchess.
 , un navire marchand de 314 tonnes utilisé par la Royal New Zealand Navy de 1940 à 1947.

Notes et références 

Duchess